Rosia (Sovicille), plaats in Italië
Roșia (doorverwijspagina), gemeenten in Roemenië